Сен-Канте́н-ле-Борепе́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 120 км на північний схід від Нанта, 38 км на північний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Кантен-ле-Борепер, Босе, Шартрене, Шевіре-ле-Руж, Кле-Валь-д'Анжу, Кюон, Ешміре, Фужере i Ле-Геденйо було приєднано до муніципалітету Боже-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 267,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кантен-ле-Борепер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-ле-Борепер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара